Fauchoir peut faire référence au :
 castagnole fauchoir, un poisson de l’Atlantique,
 filet fauchoir, un autre nom du filet à papillons.